Подмаре́нник се́верный, или Подмаренник бореа́льный () — многолетнее травянистое растение семейства Мареновые, вид рода Подмаренник.

Народное название растения — «медовая трава». Иногда встречаются названия — «дыхание младенца», «гусиная трава», «дамская соломенная кровать».

Ботаническое описание 

Стебли прямостоячие, крепкие и лишь при основании восходящие, простые или ветвистые, обыкновенно гладкие, редко жёстко-волосистые, высотой до 80 см.

Листья в мутовках по четыре, трёхжильные, узколанцетные.

Соцветие метельчатое. Венчик белый, четырёхраздельный, с приятным медовым запахом. Имеет пять вариаций за счёт листьев и шипковидных волосков.

Распространение 
Растёт по лесным, реже степным лугам, разреженным смешанным и берёзовым лесам, берегам рек, по луговым склонам гор, иногда поднимается до пределов лесного пояса.

Химический состав 
Корневища содержат стероидные сапонины, дубильные вещества, кумарины, флавоноиды, антрахиноны. В надземной части — эфирное масло, гликозиды сердечного действия, тритерпеноиды, иридоиды, дубильные вещества, антрахиноны, алкалоиды и витамин С.

Значение и применение 
Цветки и листья богаты сычужными ферментами, вызывающими скисание молока. Этим пользовались при изготовлении сыров в Голландии.

Летом поедается . Отмечено поедание .

Лекарственное применение 
Фармакологическими исследованиями установлено седативное действие препаратов подмаренника. Применяется при болезнях почек, печени, при водянке. Используется при лечении рака, скрофулёза, катаре желудочно-кишечного тракта.

В тибетской медицине корневища применяются при женских болезнях, а трава при болезнях печени.

В народной медицине подмаренник северный в Белоруссии применяется при болезнях сердца, а порошок из цветков как ранозаживляющее. В Коми-Пермяцком авт. округе отвар используют при женских болезнях, а настойка в сборах при водянке. В Якутии трава применяется как мочегонное средство.

В Западной Сибири и на Алтае настой корней употребляют при болезнях печени, при гастритах, малярии, при геморрое, при одышке, светобоязни, в послеродовом периоде — при аменорее, эклампсии; при язве, экземе, золотухе, а также для лечения злокачественных опухолей. Отвар семян принимают при дизентерии.

Примечания

Литература 
 Никифоров Ю. В. Алтайские травы-целители. — Горно-Алтайск: Юч-Сумер — Белуха, 1992.

Ссылки 
 Лекарственные растения Сибири: подмаренник

северный
Флора Евразии
Лекарственные растения
Сорные растения
Кормовые растения северного оленя
Кормовые растения алтайского марала (Cervus elaphus sibiricus)